JKA steht für:
 Japan Karate Association, japanische nationale Karatevereinigung, Mitglied der World Karate Federation
 JKA Foundation, japanische nationale Stiftung, Ausrichter von Keirin- und Auto-Race-Wettbewerben in Japan
 Jack Edwards Airport (FAA-Code), Flughafen in Baldwin County (Alabama), Alabama
 LeTourneau University (ICAO-Code), Universität mit Raumflugprogramm in Longview (Texas)

jka steht für:
 Kaera (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Pantar (Insel), Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung